Bouga peut désigner :

Toponyme 
 Bouga-Mossi, une commune rurale située dans le département de Rambo au Burkina Faso
 Bouga-Yarcé, une commune rurale située dans le département de Rambo au Burkina Faso

Patronyme 
 Bouga, un rappeur français